Сергей Борисович Ефимов: Ефимов, Сергей Борисович (род. 1944) — советский и российский альпинист.
 Ефимов, Сергей Борисович (род. 1986) — российский футболист.